Red Desert (Rote Wüste) steht für:

 Red Desert (Wyoming), eine Wüstenlandschaft in Wyoming, USA
 Red Desert, eine Wüstenlandschaft in Südafrika
 Red Desert, Song der australischen Band 5 Seconds of Summer auf dem Album Calm (2020)
 Red Desert, US-amerikanischer Spielfilm von 1949

Siehe auch:
 Die rote Wüste, italienischer Spielfilm von 1964